

Топоніми

Провінція Іґа
Іґа (Міє)